Grace Jaramillo Gutiérrez (nacida el 14 de abril de 1972 en Quito, Ecuador) es una experta en Relaciones Internacionales. Es conocida por sus aportes al estudio de Política Exterior, Economía Política Internacional y política latinoamericana y caribeña.

Reseña biográfica 
No existe información disponible sobre su niñez y adolescencia. Sin embargo, ha mencionado en entrevistas que fue la primera persona en su familia en alcanzar un título universitario y pagó sus estudios al trabajar desde los 18 años. Además, se encuentra casada y tiene dos hijos.

Estudios y trayectoria profesional 
En 1994 culminó sus estudios en Sociología del Desarrollo y Comunicación, en la Universidad San Francisco de Quito; y en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador.Posteriormente realizó sus estudios. entre 2001 y 2003, en la Maestría en Políticas Públicas y Relaciones Internacionales, con una especialización en Desarrollo Económico y Social en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. En 2006, obtuvo su doctorado en la Universidad de Queen, en Canadá.Tras obtener su doctorado ganó una beca posdoctoral SSHRC para estudiar los efectos indirectos institucionales de los Tratados de Libre Comercio en las Américas, que inició en la Escuela Balsillie de Asuntos Internacionales de la Universidad de Waterloo, para, más tarde, dirigirse a la Universidad de Columbia Británica. 

Desde 1995, se ha desempeñado como investigadora y consultora para instituciones como el Banco Mundial, el Parlamento Andino, la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FUNDACYT), el Ministerio del Ambiente de Ecuador y la organización Peace Links. Además, ha dado cátedra y seminarios en la Universidad Andina Simón Bolívar, la Academia Diplomática del Ecuador y la Universidad de Guayaquil. Formó parte de la iniciativa de diplomacia ciudadana "El Grupo Binacional de Diálogo Colombia - Ecuador" (2007-2009), impulsada por el Centro Carter y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para mejorar las relaciones entre ambos Estados.También ha sido columnista de diarios como El Universo y El Comercio.

Fue profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Ecuador, donde se desempeñó como directora del Departamento de Relaciones Internacionales durante tres años, hasta el 2010. Además, integró la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores del Ecuador .

Actualmente, es profesora invitada en la Universidad de Columbia Británica; editora asociada de URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, de FLACSO; investigadora asociada del Instituto de Investigación de Salud de la Mujer; y vicepresidenta de la Junta Directiva de la Fundación Esquel, una organización con enfoque en el desarrollo humano sustentable del Ecuador. Es miembro del Directorio de la Asociación Canadiense de Estudios Latinoamericanos y del Caribe; y forma parte del Foro Permanente de Relaciones Internacionales del Ecuador, conformado por académicos especializados en relaciones internacionales, seguridad y defensa y economía política internacional.

Distinciones 

 En 2019 fue galardonada con el International Policy Ideas Challenge, en un concurso organizado por Global Affairs Canada en colaboración con el Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá en el que propuso una política enfocada en garantizar un ecosistema global para los superclusters canadienses a través de políticas exteriores, comerciales y de desarrollo internacional.
 En 2005 recibió el Premio Nacional a la Defensoría de los Derechos de la Mujer, otorgado por el Consejo Nacional de la Mujer de Ecuador.
 Fue nominada, en dos ocasiones, a la lista anual de los “20 jóvenes pensadores más destacados de América Latina ” por el Banco de Desarrollo de América Latina y la Institución Brookings.
 Fue becaria Fullbright.

Publicaciones

Libros 

 Cameron, Maxwell A., and Grace Jaramillo, eds. Challenges to Democracy in the Andes: Strongmen, Broken Constitutions, and Regimes in Crisis. (2022)
 Ecuador vs. el mundo: 10 años de análisis internacional (Primera edición edición). (2010)
 Construyendo puentes entre Ecuador y Colombia (1a. ed edición). FLACSO-Sede Ecuador. (2009)
 Relaciones Internacionales: los nuevos horizontes. FLACSO-Sede Ecuador. (2009)
 Los nuevos enfoques de la integración: más allá del regionalismo. FLACSO-Sede Ecuador.(2008).

Capítulos de libro y artículos 

 Rafael Correa’s foreign policy paradox: discursive sovereignty, practical dependency. Assessing the Left Turn in Ecuador (2020).
 Comparing historical cases: advances in comparative historical research. Handbook of research methods and applications in comparative policy analysis. (2020)
 Academia Diplomática, piedra angular de un Servicio Exterior meritocrático. Revista AFESE (2020).
 Latin America: trade and culture at a crossroads. International Journal of Cultural Policy 25 (5) (2019).
 El escenario regional como desplazamiento del escenario bilateral. Nación y Región en América del Sur: Los actores nacionales y la economía política de la integración sudamericana (2010).
 Las relaciones internacionales en el proyecto de Constitución, en Análisis Nueva Constitución. (2008).

Referencias 

Mujeres

Expertos en relaciones internacionales
Economía internacional
Política internacional